The Novella Reservoir — шестой студийный альбом группы Novembers Doom, вышедший в 2007 году.

Об альбоме 
The Novella Reservoir продолжил уход жанра группы от дум-метал составляющей и прибавления дэт-метал элементов.

Специальное издание этого альбома содержало 84 страницы полно-цветной книги, которая содержала объяснение лирики, фотографии группы, наклейки, фото группы с автографом и сумку.

Список композиций 
 «Rain» — 4:16
 «The Novella Reservoir» — 5:23
 «Drown the Inland Mere» — 6:00
 «Twilight Innocence» — 5:59
 «The Voice of Failure» — 5:52
 «They Were Left to Die» — 5:30
 «Dominate the Human Strain» — 5:30
 «Leaving This» — 7:28

Участники записи 
 Paul Kuhr — вокал
  Larry Roberts — гитара
 Vito Marchese — гитара
 Joe Nunez — ударные, перкуссия
 Chris Djuricic — бас-гитара

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Альбомы 2007 года
Альбомы The End Records
Альбомы Novembers Doom